HAŠK (Hrvatski akademski športski klub) foi um clube de futebol croata fundado em Zagreb em 1903 e que foi extinto em 1945. O clube foi um dos mais bem-sucedidos da cidade de Zagreb durante o período entre-guerras.

História 
o HAŠK foi fundado como um clube multi-esportivo em novembro de 1903 por nove estudantes da Universidade de Zagreb (August Adam, Dragutin Albrecht, Petar Čerlek, Vjekoslav Jurković, Marko Kostrenčić, Krešimir Miskić, Oskar Mohr, Lav Wodwarška and Hinko Würth), que hoje são vistos como pioneiros dos esportes organizados na Universidade de Zagreb. O propósito do clube era popularizar os esportes entre os estudantes croatas,e conter a crescente "hungarização" (processo de assimilação das minorias no antigo Reino da Hungria e as políticas que para essa finalidade fosse alcançada) da vida pública croata, já que a Croácia era parte do Império Austro-Húngaro à época. As cores do clube eram dourado, vermelho e branco, escolhidas para representar as cores da províncias croatas.
inicialmente, o clube tinha seções de esgrima ,patinação no gelo, esqui e tiro desportivo, mas desde que o futebol foi introduzido, em 1904, se tornou o mais popular e mais conhecido departamento do clube. O clube jogou seu primeiro jogo oficial contra o PNIŠK Zagreb, que terminou em um empate por 1x1 perante 800 espectadores.
o clube jogou vários jogos amistosos contra equipes estrangeiras nos anos seguintes. Quando o primeiro Campeonato Croata de Futebol foi organizado em 1912, o HAŠK estava liderando no meio da temporada e foi declarado campeão, já que a competição não pôde continuar devido à falta de estrutura.
no período de 1918 a 1945, a popularidade do clube cresceu. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, foram formadas novas seções de atletismo, tênis, natação e ciclismo. Depois de uma crise financeira na década de 1920 e um incêndio que destruiu partes de seu estádio em 1936, os anos seguintes viram a época de maior sucesso do HAŠK.

O clube competia regularmente no Campeonato Iugoslavo de Futebol desde 1927 e na temporada 1937/38, eles ganharam o título. A nível local, entre 1911 e 1945, eles jogaram 120 vezes contra o Gradanski Zagreb. A última partida entre os dois foi um empate por 2x2 em abril de 1945, antes de os dois clubes serem extintos pelo governo comunista. O recém-formado Dinamo Zagreb, formado pelas autoridades iugoslavas ainda em 1945, ficou com o estádio do HAŠK e alguns jogadores do HAŠK e do Gradanski. Outras seções do clube foram renomeadas como FD Akademičar e depois fundidas com o ASD Mladost, que existe hoje como HAŠK Mladost.

Ver também 
 Gradanski Zagreb

Ligações externas 
 

Clubes de futebol extintos da Croácia
Clubes de futebol fundados em 1903
Desporto de Zagreb
Clubes de futebol da Iugoslávia
Clubes de futebol extintos em 1945